Сяо Цинь (, р. 12 января 1985, Нанкин, Китай) — китайский гимнаст, двухкратный олимпийский чемпион Летних Олимпийских игр 2008-го года в столице Китая — Пекине. Шестикратный чемпион мира, трижды в команде и трижды — на коне. Сяо считается одним из сильнейших гимнастов, выступавших на коне.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 12 января
Родившиеся в 1985 году
Родившиеся в Нанкине
Гимнасты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года